En Pologne, Olbrachcice peut désigner :

 Olbrachcice, village de la voïvodie de Lubusz
 Olbrachcice, village de la voïvodie de Mazovie
 Olbrachcice, village de la voïvodie d'Opole
 Olbrachcice, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Olbrachcice, village de la voïvodie de Silésie